Santa Maria del Campo – frazione di Alvito in provincia di Frosinone
 Santa Maria del Campo – frazione di Rapallo in provincia di Genova
Spagna
 Santa María del Campo – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León